

Persone 
 Albert Struik – collezionista di libri e bibliofilo olandese
 Dirk Jan Struik – matematico olandese, storico della matematica e teorico marxista
 Jard Struik – attore olandese
 Saly Ruth Struik – matematica statunitense di origini europee